Туа́-Вьян (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бюжа. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19268.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к югу от Парижа, в 60 км юго-восточнее Лиможа, в 45 км к северу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 31 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 15 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 7 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 46,7 %, в 1999 году было 46,7 %). Из 7 активных работали 7 человек (5 мужчин и 2 женщины), безработных не было. Среди 8 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез